Umaña kan som auktorsförkortning betyda:

 Loengrin Umaña
 Gina Umaña Dodero

Robotskapade auktorsförkortningar